Монетный (Нумизматический) кабинет () в составе Государственных музеев Берлина — самая крупная нумизматическая коллекция Германии, стоит в одном ряду с крупнейшими собраниями монет мира: Британским музеем в Лондоне, Национальной библиотекой в Париже, Музеем истории искусств в Вене и петербургским Эрмитажем. Монетный кабинет размещается в Музее Боде.

История 
Собрание выросло из коллекции монет кунсткамеры бранденбургских курфюрстов, первые приобретения в которой датируются 1535 и 1571 гг. На самой древней инвентарной описи берлинской коллекции монет, в которой указано 5 тысяч античных монет, указан 1649 г. Первые научные исследования фондов коллекции в 1685—1705 гг. провёл Лоренц Бергер и в 1804—1810 гг. — Доменико Сестини. В войны 1745, 1757 и 1806 гг. коллекция много раз перемещалась, каждый раз неся потери.

В XVIII в. появилось стремление открыть коллекцию для публики, в связи с чем с 1735 по 1815 гг. коллекция неоднократно перемещалась между Королевской библиотекой, Монетным кабинетом, Кабинетом искусства и античности, Академией наук и Университетом Берлина. В 1830 г. нумизматическая коллекция была передана в ведение Королевских музеев и выставлена в Старом музее. Начиная с 40-х гг. XIX в. началось серьёзное исследование античной части коллекции. С 1868 г. собрание монет получило статус самостоятельного музея в составе Королевских музеев. Для расширения фондов музея до 1918 г. выделялись крупные инвестиции для приобретения частных коллекций по всей Европе. Коллекция росла и за счёт многочисленных пожертвований.

В 1904 г. Монетный кабинет был переведён в новый Музей кайзера Фридриха, где специально для него было подготовлено хранилище длиной почти 60 м, в котором коллекция размещалась по исторически-хронологическому принципу. В отличие от других художественных коллекций Государственных музеев Берлина, оказавшихся разделёнными после Второй мировой войны, Монетный кабинет остался полностью в Восточной Германии. Во время Второй мировой войны большая часть собрания монет была укрыта в подвале Пергамского музея, откуда в целости и сохранности была переправлена в Советский Союз. В 1958 г. без особых потерь коллекция вернулась в Берлин. Некоторые экспонаты монетной коллекции, хранившиеся в других местах, пострадали также незначительно. С января 1959 г. экспозиция Монетного кабинета вновь открылась в Зале эскизов. Лишь после завершившихся в 2007 г. реставрационных работ в Музее Боде Монетный кабинет получил для своей постоянной экспозиции четыре зала, в которых удалось разместить лишь малую толику имеющихся фондов. До этого публике была доступна лишь экспозиция античных монет в Пергамском музее.

Коллекция 
В настоящее время фонды Монетного кабинета составляют более 500 тысяч оригинальных объектов преимущественно в очень хорошем состоянии. Кроме этого в коллекцию входят более 300 тысяч гипсовых слепков других объектов и дублетов денежных знаков.

Античные монеты 
Античные монеты составляют большую часть собрания Монетного кабинета. В коллекции хранится около 102 тысяч древнегреческих и около 50 тысяч древнеримских монет и такие объекты мирового уровня, как дамаретейон в честь победы правителя Сиракуз Гелона над карфагенянами или уникальная афинская декадрахма в честь битвы при Саламине.

Средневековые и более поздние монеты 
В Монетном кабинете хранятся около 66 тысяч средневековых европейских монет до 1500 г., включая экземпляры из Византии. Более поздних монет (до Нового времени) со всего мира в Монетном кабинете около 103 тысяч. Кроме этого в коллекции есть 30 тысяч монет Ближнего Востока и Азии.

Медали 
Коллекция медалей со знаменитыми портретными медалями эпохи Ренессанса составляет около 32 тысяч экземпляров.

Кража золотой монеты 
В мае 2007 года канадским монетным двором была обнародована специальная монета с номиналом в миллион долларов и примерной стоимостью около четырёх миллионов. Диаметр монеты — 50 см, толщина — 3 см, вес — 100 кг. Монета была занесена в книгу рекордов Гиннесса. Всего было выпущено шесть монет, продано пять. Одна из монет была украдена из выставочного зала музея Боде ранним утром 27 марта 2017 года.

См. также 
 Государственные музеи Берлина
 Музей Боде

Примечания 

Нумизматические музеи
Художественные музеи Германии
Музеи Берлина